

Села:
 Шилівка — Донецька область, Покровський район, Криворізька сільська громада
 Шилівка — Полтавська область, Полтавський район, Зіньківська міська громада
 Шилівка — Полтавська область, Полтавський район, Решетилівська міська громада
Місцевість:
 Шилівка — місцевість Полтави

Див. також 
{{Wiktionary|Шилівка}
 Шиловка